Giussani ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Giussani (1922–1987), italienische Comicautorin
 Giuliana Giussani (1928–2001), italienische Comicautorin
 Carlo Giussani (1840–1900), italienischer Philologe
 Luciana Giussani (1928–2001), italienische Comicautorin
 Luigi Giussani (1922–2005), katholischer Priester und Gründer der Bewegung Comunione e Liberazione
 Severo Giussani (18. Jh.) italienischer Komponist